1503 км () — упразднённое в 2005 году поселение (железнодорожная будка) из Кармышевского сельсовета в Альшеевском районе Башкортостана. Население на 1 января 2002 года составляло 0 человек. Почтовый индекс — 452120, код ОКАТО — 80202828003, Идентификатор по базе КЛАДР: 020020000280. Остановочный пункт платформа 1503 км. Возник как селение рабочих при станции Транссиба Находился на протоке Вершинин реки Курсак. Проходит автодорога местного значения, газопровод

Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года № 211-з постановил:
ст. 4. Упразднить следующие населённые пункты:

1) в Альшеевском районе:

з) поселение железнодорожная будка 1503 км Кармышевского сельсовета;

Демография 
Динамика населения:

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Альшеевского района
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Железнодорожные будки